Olaszország
Ceresole Alba, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Ceresole Reale, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében